Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2015 – siódme mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Kempton Park 14–15 listopada 2015 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016.

Informacje ogólne 
Do rozegranych na Barnard Stadium w Kempton Park zawodów przystąpiło dwanaście reprezentacji – czołowa ósemka poprzednich mistrzostw oraz cztery zespoły wyłonione w dwóch geograficznie wydzielonych kwalifikacjach rozegranych w czerwcu i lipcu 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Bezpośrednią kwalifikację na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 uzyskiwał zwycięzca zawodów, trzy kolejne zespoły otrzymały natomiast prawo do występu w turnieju barażowym. Sędziowie zawodów.

Kwalifikacje rozegrano w dwóch grupach – północnej i południowej – a awans z nich uzyskały odpowiednio Nigeria i Maroko oraz Mautitius i Botswana. Stawkę uczestników turnieju finałowego uzupełniło osiem drużyn z Mistrzostw Afryki 2014, przy czym Zambia – dziewiąta na poprzednich mistrzostwach – zajęła miejsce RPA, która awans na igrzyska uzyskała poprzez World Rugby Sevens Series. Niepokonane w swoich grupach były Namibia, Kenia i Zimbabwe, Namibijczycy odpadli jednak w ćwierćfinale, pozostałe dwa zespoły dotarły zaś do finału. W zawodach triumfowali przedturniejowi faworyci – Kenijczycy, dające zwycięstwo przyłożenie zdobywając jednak dopiero w ostatniej akcji meczu. Uzyskali tym samym bezpośredni awans na igrzyska w Rio, pozostałych trzech półfinalistów otrzymało natomiast prawo do występu w światowym turnieju kwalifikacyjnym.

Turniej kwalifikacyjny (Północ)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Turniej kwalifikacyjny (Południe)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Turniej finałowy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2015
2015 w rugby union
2015 w Południowej Afryce
Rugby union w Południowej Afryce